Tweede klasse 1960-61 (voetbal België), over het Belgische voetbal
Tweede divisie 1960/61, over het Nederlandse voetbal